Miejscowości w USA:
 Ketchum – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Blaine
 Ketchum – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Craig
Osoby:
 Jack Ketchum